Neef se poate referi la:
Neef, localitate din Renania-Palatinat

Christian Ernst Neef (1782-1849), medic german, cercetător
Ernst Neef (1908-1986), geograf german
Fritz Neef (1913−1979), om politic german
Gerry Neef (1946-2010), jucător de fotbal german
Heinz-Dieter Neef (n. 1955), teolog evanghelist german
Manfred Max-Neef (n. 1932), economist chilian
Wilhelm Neef (1916−1990), compozitor german